Anoka – capoluogo della Contea di Anoka, Minnesota
 Anoka – villaggio della Contea di Boyd, Nebraska